Huit navires de la Royal Navy britannique ont porté le nom de HMS Northumberland, d'après le comté de Northumberland ou le duché de Northumberland. La construction d'un neuvième navire est ordonnée avant d'être annulée avant son lancement :

, un vaisseau de ligne de  rang de 70 canons, lancé en 1679. Reconstruit en 1701, il fait naufrage lors de la Grande tempête de 1703.
, un vaisseau de ligne de  rang de 70 canons, lancé en 1705. Reconstruit entre 1719 et 1721, puis à nouveau de 1741 à 1743 (cette fois en tant que vaisseau de 64 canons), il est capturé par la Marine française au large d'Ouessant en 1744.
,un vaisseau de ligne de  rang de 70 canons, lancé en 1750. Transformé en navire ravitailleur en 1777 et renommé HMS Leviathan. Il sombre en 1780.
, un vaisseau de ligne de  rang de 78 canons, lancé sous la nom de Northumberland par la France, il est capturé par la Royal Navy lors du Glorious First of June en 1794 et démantelé en 1795.
, un vaisseau de ligne de  rang de 74 canons, lancé en 1798. Il conduit Napoléon I à son dernier lieu d'exil, l'île de Sainte-Hélène en 1815. Transformé en ponton en 1827, il est démantelé en 1850.
, un cuirassé à coque en fer de , lancé en 1866. Il est transformé en entrepôt en 1898, renommé HMS Acheron il devient un navire d'entraînement en 1904. Converti en ponton et renommé C8 en 1909, puis C68 en 1926, il est vendu en 1927 sous le nom Stedmound.
HMS Northumberland devait être un croiseur lourd de , commandé en 1929 sa construction est annulée en 1930.
, une frégate de Type 23 lancée en 1992 actuellement en service.

HMCS Northumberland devait être une frégate de  de la Marine royale canadienne, mais sa construction est annulée en 1943.

Voir aussi 
 

Nom de bateau de la Royal Navy